La Coppa Davis 2016 è la 105ª edizione del più importante torneo fra squadre nazionali di tennis maschile. Sedici squadre prendono parte al Gruppo Mondiale e più di cento ai gruppi zonali.

Gruppo Mondiale

Squadre partecipanti 

 

Teste di serie:

 
 
 
 

<li>

Tabellone

Turno di qualificazione al Gruppo Mondiale

Partecipano agli spareggi le 8 squadre perdenti il primo turno del Gruppo Mondiale e le 8 promosse dal Gruppo I delle tre divisioni zonali (Americhe, Asia/Oceania, Europa/Africa).

Dal Gruppo Mondiale
 
 
 
 
 
 
 
 

Dal Gruppo Zonale I

Zona Americana

Gruppo I 

Teste di Serie:
 
 

Altre:

Tabellone

Gruppo II 

Teste di Serie:
 
 
 
 

Altre:

Tabellone

Gruppo III 

Date: 11-16 luglio

Sede: La Paz (Bolivia) - Terra rossa

Zona Asia/Oceania

Gruppo I

Teste di Serie:
 
 

Altre:

Tabellone

Gruppo II 

Teste di Serie:
 
 
 
 

Altre:

Tabellone

Gruppo III 

Date: 11-16 luglio

Sede: Teheran (Iran) - Terra rossa

Gruppo IV 

Date: 13-16 luglio

Sede: Amman (Giordania) - Terra rossa

Zona Euro-Africana

Gruppo I 

Teste di serie:
 
 
 
 

Altre:

Tabellone

Gruppo II 

Teste di Serie:
 
 
 
 
 
 
 
 

Altre:

Tabellone

Gruppo III Europa

Gruppo III Africa

Altri progetti

Collegamenti esterni